Рассу́дово — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги, расположен на территории города Москвы в Троицком административном округе. В справочниках системы цифрового обозначения железнодорожных станций на территории стран СНГ и Балтии (ECP) имеет собственный действительный код - 181117.

Краткая характеристика 
Остановочный пункт расположен в 54 километрах от Киевского вокзала рядом с посёлком Рассудово в поселении Новофёдоровское Троицкого административного округа Москвы. Время движения от Киевского вокзала в среднем — около одного часа.

К юго-западу от него расположен посёлок Пахорка, к северо-западу — деревня Рассудово, к востоку — посёлок Рассудово, к северу — железнодорожный переезд через дорогу, ведущую к автомагистрали «Украина», которая проходит к востоку от посёлка Рассудово.

По обеим сторонам остановочного пункта находятся конечные остановки автобусов. Конечная остановка с западной стороны оборудована поворотным кругом, въезд на который запрещён всем транспортным средствам кроме автобусов.

Движение 
На Рассудово останавливаются большинство пригородных поездов, следующих с Киевского вокзала до Калуги I, Малоярославца, Обнинского, Нары и в обратном направлении. Пассажирские и скорые поезда дальнего следования, а также региональные и межрегиональные электропоезда-экспрессы на Рассудово не останавливаются.

Наземный общественный транспорт

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Троицкого административного округа
Поселение Новофёдоровское (Москва)
Бывшие железнодорожные станции